Sjursen ist der Familienname der folgenden Personen:

 Gjert Høie Sjursen (* 2000), norwegischer Hürdenläufer
 Jann Sjursen (* 1963), dänischer Politiker
 Robert Sjursen (1891–1965), norwegischer Turner